Benettini – cognome italiano
 Giuseppe Picedi Benettini – partigiano italiano